Samsung SCH-X130 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-A300
 Hyundai GX-100C
 VK Corporation VG107
 VK Corporation CG107
 Sewon SG-2600E

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
  Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?charset=utf-8&ht=0&qp=&qs=&qc=&pw=755&ws=0&la=en&qm=0&st=1&nh=10&lk=1&rf=0&rq=0&si=1&ct=None&oct=&oq=%0A&fs=&oqqtex=asdd&bqt=asdd&th=0&ts=0&selradio_temp=&tabpage=1&radio=1&col=download+ws+wu&select=0&x=9&y=8&qt=SCH-X130 

X